Радке — фамилия. 
 Радке, Каролина (1903—1983) — германская легкоатлетка, олимпийская чемпионка.
 Радке, Ронни (род. 1983) — американский певец, автор песен, музыкант.